

Населені пункти

Села:
 Великий Ліс — Житомирська область, Коростенська міська громада
 Великий Ліс — Житомирська область, Лугинська селищна громада
 Великий Ліс — Київська область, Бородянський район
 Великий Ліс — Сумська область, Липоводолинський район
 Великий Ліс — Сумська область, Шосткинський район
 Великий Ліс — Чернігівська область, Коропський район

Села:
 Великий Ліс — Берестейська область, Дрогичинський район
 Великий Ліс — Берестейська область, Столінський район
 Великий Ліс — Берестейська область, Кам'янецький район
 Великий Ліс () — Гомельська область, Брагінський район
 Великий Ліс — Гомельська область, Жлобінський район
 Великий Ліс () — Мінська область, Крупський район
 Великий Ліс — Мінська область, Солігорський район
 Великий Ліс — Могильовська область, Биховський район

 Великий Ліс — колишнє селище Добруського району Гомельської області

Інше 

Болото:
 Великий Ліс — болото півдні Кобринського і Дрогичинського районів Берестейської області

Природоохоронні території:
 Великий Ліс — ботанічний заказник, Гадяцький район, Полтавська область
 Великий Ліс — ботанічний заказник, Прилуцький район, Чернігівська область
 Великий Ліс — лісовий заказник, Сокальський район, Львівська область
 Великий Ліс — лісовий заказник, Вовчанський район, Харківська область
 Великий Ліс — ботанічна пам'ятка природи, Виноградівський район, Закарпатська область
 Великий Ліс — ботанічна пам'ятка природи, Харківський район, Харківська область